Ostrau (Saxe), une commune d'Allemagne
 Ostrau (Petersberg), une ancienne commune d'Allemagne, fusionnée avec Petersberg le